Ridderhuset kan henvise til flere artikler:

 Riddarhuset - En bygning i Gamla stan i Stockholm opført i 1641.
 Ridderhuset - Bygning i Næstved opført i 1520.